Горішний Василь Михайлович — депутат Верховної Ради УРСР 8-10-го скликань.
 Горішний Кирило — фотохудожник, француз українського походження.
 Горішний Олексій Леонідович — український спортсмен.